La saison 2010-2011 de la Ligue 2 Professionnelle est la  du Championnat d'Algérie de football D2 depuis 1962 et la  avec un statut professionnelle exigé aux équipes. 16 équipes participent à cette édition qui commence le .

Changements par rapport à la dernière saison 
La ligue de football professionnel a prévu initialement de constituer un groupe de 18 clubs avec 3 clubs relégués lors de la saison 2009-2010 de la l'ex-Division 1, 14 clubs de l'ex-Division 2 de la saison 2009-2010, ainsi qu'un 1 club de l'ancienne inter-région (D3), à condition que chaque club remplisse le cahier de charge des conditions de professionnalisme.

Les équipes vainqueurs des 3 groupes de l'inter-régions (D3) saison 2009-2010 (le WA Boufarik, l'A Bou Sâada et la JS Saoura) n'ont pas été admis dans la future Ligue 2 professionnelle à cause des conditions de professionnalisme non remplie.

Avant le début de la nouvelle formule, 3 clubs qui sont l'USM Sétif, l'USMM Hadjout et le WR Bentalha n'ont pas été retenus (pour statut non-professionnelle) et étaient relégués par la commission de professionnalisme en DNA (D3) amateur, ainsi la ligue fera appel à l'US Biskra et à l'OM Arzew initialement relégués pour être repêchés. L'US Biskra (ayant rempli les conditions du professionnalisme) a été repêché par contre l'OM Arzew ont refusé de prendre les mesures nécessaires pour devenir un club professionnel ainsi la Ligue a promu l'O Médéa de l'inter-régions (D3) pour faire partie de la Ligue 2 professionnelle (le club ayant obtenu le statut professionnel).

Promotion et relégation 
Équipes promues en Ligue 1 Professionnelle 2010-2011
 MC Saïda
Équipes relégués de la Division 1 2009-2010
 CA Batna
 MSP Batna
 NA Hussein Dey
Équipes reléguées en Division Nationale Amateurs 2009-2010
 MO Béjaïa
 OM Arzew
 US Biskra
Équipes reléguées par décision la LFP en Division Nationale Amateurs 2010-2011
 USM Sétif (non-professionnelle)
 USMM Hadjout (non-professionnelle)
 WR Bentalha (non-professionnelle)
Équipes repêchées pour la Ligue 2 Professionnelle 2010-2011
 US Biskra
Équipes promues de l'Inter-régions (D3) pour la Ligue 2 Professionnelle 2010-2011
 O Médéa

Participants

Classement 

Points du règlement sur le championnat

Calcul des points :
 3 points pour une victoire.
 1 point pour un match nul.
 0 point pour une défaite. 

En cas d'égalité de points, les critères suivants sont appliqués :
 Différence de buts
 Nombre de buts marqués
 Différence particulière
 Classement du fair-play

Calendrier

Résultats

Détails des Résultats

Meilleurs buteurs

Références

Voir aussi 
 Championnat d'Algérie de football 2010-2011
 Coupe d'Algérie de football 2010-2011

Articles connexes 

Championnat d'Algérie de football de deuxième division
Algerie
Football en Algérie en 2010
Football en Algérie en 2011